Sowah ist der Familienname folgender Personen:

 E. N. P. Sowah, ehemaliger Chief Justice von Ghana
 Kamal Sowah (* 2000), ghanaischer Fußballspieler
 Lennard Sowah (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Steven Sowah (* 1990), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Sowa
 Sova